299-й штурмовой авиационный полк — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован Директивой НКО СССР от 21.12.1937 г. и Военного Совета Киевского ВО от 14.04.38 г. как 11-й легкобомбардировочный авиаполк 5-эскадрильного состава в Конотопе, 05.07.38 г. вошел в состав 62-й легкой бомбардировочной авиабригады. На вооружении имел бипланы Р-Z.

Принимал участие в Польском походе РККА и Зимней войне.

23.05.40 г. полк вошел в состав 13-й Легкобомбардировочной бригады и перебазировался на аэродром Рауховка (90 км к северу от г. Одессы) Одесского Военного округа.

30.06.40 г. вошел в состав 21-й сад. Базировался сначала на аэродромах Рауховка, Осиповка, а затем на учебных аэродромах Одесса-1 и Одесса-2. В феврале 1941 года 11-й лбап преобразован в 299-й ближне-бомбардировочный авиаполк, но ближе к лету стал именоваться штурмовым.

В составе действующей армии во время ВОВ c 22 июня 1941 по 23 августа 1941, с 3 октября 1941 по 19 октября 1941, с 8 января 1942 по 27 января 1942, с 18 марта 1942 по 18 июля 1942, с 13 августа 1942 по 2 ноября 1942 и с 16 декабря 1942 по 24 августа 1943 года.

На 22 июня 1941 года базировался в Одесской области под Болградом на аэродромах Спартаковка (основной), и Кубей (запасной). Находился в стадии перевооружения, имел на вооружении 25 И-153 и 2 И-15 бис а также И-16 с пушечным вооружением. Личный состав был подготовлен к действиям на И-153 в простых метеоусловиях.. На 30 июня 1941 года в полку насчитывалось уже 43 И-153.

Уже 2 и 3 июля 1941 года полк наносил бомбоштурмовые удары по немецким мотомехколоннам, пытавшимся форсировать реку Прут. За два дня лётчики полка произвели 70 боевых самолётовылетов, в результате которых были разрушены три переправы, достоверно выведены из строя 4 бронетранспортера и уничтожено несколько орудий.

В июле 1941 года полк начал получать Ил-2, одновременно переучиваясь на эти самолёты. К 17 июля 1941 года в полку не осталось И-153 и И-15 бис, зато имелось 4 исправных самолёта Ил-2, кроме того 18 МиГ-3 (12 неисправных) и 7 И-16. Базируется в Воронково. 9 июля 1941 года штурмует румынские войска в районе Фалештя-Гирлица, 10 июля 1941 года в районе Гминшавы, 25 июля 1941 года в районе Слободки, 26 июля 1941 года на И-153 выполняет боевые задачи в районе Дубоссар, 29 июля 1941 года — в районе Погреба. Действует под прикрытием 55-го истребительного авиаполка.

2 августа 1941 года производил атаку скопления войск противника в районе Первомайска, 5 августа 1941 года — в районе Вознесенска, к середине августа перебазировался в Херсон, 16 августа пятёркой Ил-2 штурмует пехоту, артиллерию и автотранспорт противника в районе станции Заселье, севернее Киселёвки. 17 августа 1941 года полк перебазировался на аэродром Запорожье и 23 августа 1941 года, совершив 5 боевых вылетов на подступах к Запорожью отведён на укомплектование, передав два свои Ил-2 в 295-й истребительный авиационный полк на аэродроме Токмак.

В течение сентября получает в Воронеже 20 Ил-2 и переобучается на них.

С октября 1941 года действует на юго-западных подступах к Москве, вылетая с аэродрома Вербилки, штурмуя вражеские колонны, укрепления, аэродромы. Так, 2 октября 1941 года производит налёт на колонну войск противника и танки на дороге Кромы-Орёл. 11 октября и 13 октября 1941 года наносит удары по аэродрому Орёл-Западный, совместно с 74-м штурмовым полком под прикрытием истребителей 42-го истребительного авиаполка. В конце октября 1941 года действует в районе Тулы с аэродрома Волово. К 29 октября 1941 года в полку оставалось только 3 Ил-2, из них два неисправных и полк был отведён на формирование и укомплектование, получал новые Ил-2 в Москве

C 8 января по 27 января 1942 года действует с аэродрома Крестцы, нанося удары по окружённой группировке немецких войск в Демянске и штурмуя аэродромы, с которых осуществлялось снабжение окружённых войск противника. После укомплектования, с 18 марта 1942 года по 10 июня 1942 года вновь действует в районе Демянска, штурмуя Рамушевский коридор.

С августа по октябрь 1942 года действует в Тульской области, Калужской области, Смоленской области, Калининской области, так 29 августа 1942 года вылетает в район Речицы — Белый Верх Смоленской области, 3 сентября 1942 года — в район Сычёвки. В начале ноября 1942 года отведён на переформирование, вновь приступил к боевым действиям в декабре 1942 года в районе Сталинграда в составе 290-й штурмовой авиационной дивизии.

С апреля 1943 года действует на Юго-Западном фронте, так, 22 апреля, 25 апреля, 6 мая 1943 и 31 мая 1943 года проводил штурмовки аэродрома Краматорская, под прикрытием истребителей из состава 814-го истребительного полка и 5-го гвардейского истребительного полка. В последнем вылете полк понёс существенные потери.

24 августа 1943 года Приказом НКО СССР № 264 преобразован в 108-й гвардейский штурмовой авиационный полк.

Полное наименование 
 
 299-й штурмовой авиационный полк

Подчинение

Командиры 

 майор Греськов Сергей Евменович, на 22.06.1941
 капитан, майор С. Е. Сентемов, на 10.1941
 майор Макаров Леонид Сергеевич,20.07.1942- 21.02.1943 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_memorial37673041/ 
  Ананьин, Степан Константинович, майор, 1943

Отличившиеся воины полка

Память 
 Памятный знак в честь лётчиков полка на улице Маршала Полубоярова в Москве

Примечания

Литература 
 Боевой путь 11 ЛБАП, 299 ШАП, 108 Гвардейского Штурмового Авиационного «Рава — Русского» Ордена Суворова полка в Великой Отечественной войне (май 1938 — июль 1946) / Ред. Пивоварова Н. А. — Москва: Изд-во Фонда «Народная память», 2008. — 231 с.

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
 Справочник 
 Вопрос по истории 108 ГШАП (299 ШАП) — ВВС России: люди и самолёты. 

Штурмовые авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году